Avanhardstadion (Loehansk) in Loehansk, Oekraïne
 Avanhardstadion (Oezjhorod) in Oezjhorod, Oekraïne
 Avanhardstadion (Loetsk) in Loetsk, Oekraïne
 Avanhardstadion (Rivne) in Rivne, Oekraïne
 Avanhardstadion (Pripjat) in Pripjat, Oekraïne
 Avanhardstadion (Jalta) in Jalta, Oekraïne